Цема:

 Цема — река в Архангельской области России, приток реки Большая Цема.
 Цема — река в Архангельской области России, левый приток Пёзы (бассейн Мезени).

См. также 
 Большая Цема
 Цемах